xxk – codice ISO 639-3 della lingua ke'o